Die Nationalliga A 2015/16 () war die 82. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Basketball der Männer. Es nahmen 10 Mannschaften an der Meisterschaft teil.

Schweizer Meister wurde Fribourg Olympic, der mit seinem 16. Meistertitel und dem ersten seit 2008 neu alleiniger Rekordmeister wurde. Er konnte sich im Playofffinale gegen die Union Neuchâtel Basket in sechs Spielen durchsetzen.

Modus 
In der Vorrunde trafen die zehn Mannschaften je dreimal aufeinander. Zuerst wurde in 18 Spielen je ein Hin- und Rückspiel gespielt. Danach wurde noch je ein Spiel gespielt, wobei das Heimrecht durch die Tabellenplatzierung bestimmt wurde. Danach kamen die acht Bestplatzierten in die Playoffs, für die beiden Letztplatzierten war die Saison zu Ende, jedoch gibt es in der Liga keinen fixen Absteiger. Die Playoffs wurden im Viertel- und Halbfinale in einer Best-of-Five-Serie gespielt, das Finale wurde im Best-of-Seven entschieden.

Vorrunde

Playoffs

Weblinks 
 Nationalliga A auf den Seiten von Swiss Basketball.

Basketballwettbewerb in der Schweiz
Basketballsaison 2015/16